Ir David Foundation of Elad, een Israëlische ngo
 El'ad of Elad, een stad in Israël
 Eerste Lopikse Autobusdienst, een Nederlandse vervoersmaatschappij